Álvaro Núñez de Lara puede referirse a los siguientes miembros de la Casa de Lara:
   Álvaro Núñez de Lara (m. 1218)  , hijo de Nuño Pérez de Lara y de Teresa Fernández de Traba
 Álvaro Núñez de Lara (m. 1287) , hijo de Juan Núñez I de Lara y de Teresa Álvarez de Azagra.

Casa de Lara